Antonio Boselli (1480-1532), peintre italien ;
 Benoît-François Boselli (1768-1826), homme politique italien ;
 Dino Boselli (né en 1958), joueur italien de basket-ball ;
 Élisabeth Boselli (1914-2005), aviatrice française ;
 Enrico Boselli (né en 1957), homme politique italien ;
 Felice Boselli (1650-1732), peintre italien ;
 Franco Boselli (né en 1958), joueur italien de basket-ball, frère de Dino ;
 Giovanni Boselli (1924-2007), dessinateur italien de bandes dessinées ;
 Mauro Boselli (né en 1953), scénariste italien de bande dessinée ;
 Mauro Boselli (né en 1985), footballeur argentin ;
 Paolo Boselli (1838-1932), homme d'État italien ;
 Pietro Boselli (1988-), ingénieur, ancien maître de conférences en mathématiques à l'University College de Londres, et mannequin italien ;
 Sebastián Boselli (né en 2003), footballeur uruguayen ;
 Tony Boselli (né en 1972), joueur américain de football américain.

Voir aussi 
 Gouvernement Boselli, gouvernement du royaume d'Italie (1916-1917).